Devala ist:

in der indischen Mythologie:

 Devala (Rishi), einer der Autoren des Rigveda
 Devala (Mahabharata), Bruder von Dhaumya in der Mahabharata
 eine Personifikation der Musik, speziell einer Form von Ragini, der weiblichen Form der Ragas

Außerdem:
 Devala (Nilgiris), eine Stadt im Distrikt Nilgiris in Indien